García Loaysa puede referirse a:

García de Loaysa y Mendoza (1478-1546), confesor del emperador Carlos V, cardenal, inquisidor y arzobispo de Sevilla.
García Jofre de Loaísa (1490-1526), marino y descubridor español
García Loaysa y Girón (1534-1599), sobrino de García Loaysa y Mendoza, preceptor del futuro Felipe III y arzobispo de Toledo.